La coupe de Suisse de tchoukball 2022 se déroule sur deux journées. La première a lieu le  à Bienne et la deuxième le  à La Chaux-de-Fonds. Treize équipes, toutes de Suisse romande, y prennent part.

Format de la compétition 
Au plus seize équipes peuvent participer à la coupe de Suisse de tchoukball. Les quatre équipes ayant atteint au moins les demi-finales de la précédente édition sont placées dans le tableau. Les autres sont réparties par tirage au sort.

Les règles sont les règles officielles de la FITB, à quelques exceptions près:
 Les matches opposent deux équipes de sept joueurs, et non neuf, sur un terrain réduit.
 Les matches sont joués sous forme de sets à 15 points avec deux points d'écart. Les matches sont joués en trois sets gagnants.
 La mixité des équipes est obligatoire, sous peine de points en moins.

Résultats 
En raison du nombre d'équipes, treize, un tirage au sort exempte trois équipes des huitièmes de finales. Il s'agit de Morge-Chavannes, des Meyrin Panthers et de Nyon Novio+.

Tableau récapitualif des résultats :

Classement final 
Les Val-de-Ruz Flyers, grâce à leur victoire en coupe, se qualifient pour la European Winners' Cup 2023.

Notes et références 

Compétition de tchoukball
tchoukball 2022
Tchoukball en 2022
Sport en Suisse en 2022